Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Bosnië en Herzegovina. IJsland heeft geen ambassade in Bosnië en Herzegovina.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Bosnië en Herzegovina
IJslandse